A Casa da Empada é uma rede de fast food especializada em empadas, originária da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.

Foi fundada em 1987 pela cozinheira Alzira Gonçalves, que vendia as empadas de camarão preparadas por ela na sua casa na Tijuca. O seu marido, Antero Gonçalves, ajudava na divulgação do produto. A filha do casal, Claudia, estimulou a transformação do negócio artesanal em empresa.

Em 1998 a Casa da Empada abriu suas primeiras franquias. Em 2010, a rede contava com 27 lojas, todas abastecidas pela fábrica de empadas instalada em Maria da Graça.

No ano de 2013, a empresa foi destaque na Revista Exame, sendo apontada como uma das 20 redes de franquias com investimento até R$ 150 mil, para se investir. Em 2016 foi apontada como pioneira como loja especializada no setor de empadas artesanais. Também foi referenciada pelo guia Franquia de Sucessos, em 2017.

Ligações externas
Site oficial

Cadeias de fast-food do Brasil
Empresas do Rio de Janeiro (cidade)